Абдильдина () — казахская фамилия.

Известные носители:
 Абдильдина, Айым Ермековна (род. 1989) — казахстанская женщина-борец.
 Абдильдина, Раушан Жабайхановна (род. 1963) — член-корреспондент НАН Казахстана, философ.